Willemskazerne (Arnhem), voormalige militaire kazerne in Arnhem
 Willemskazerne (Gorinchem), voormalige militaire kazerne in Gorinchem
 Willemskazerne (Utrecht), voormalige militaire kazerne in Utrecht